Голия может относиться к:

 Голия — гора в Сербии.
 Голия — гора в Черногории.
 (1226) Голия — астероид.
 Монастырь Голия — православный монастырь в Румынии.